Alsleben kan syfta på:

Geografi
 Alsleben – småstad i Sachsen-Anhalt, Tyskland.
 Alsleben, Trappstadt – ortsdel av kommunen Trappstadt, Bayern, Tyskland
 Alsleben – det tyska namnet för en by i Varde kommun, Danmark, se  Alslev, Varde kommun

Personer
 Carl August Alsleben (1770–1855), politiker, hedersmedborgare i Berlin
 Kurd Alsleben (född 1928), konstnär